Ревматология (от ревматизм) — специализация внутренней медицины, занимается диагностикой и лечением ревматических заболеваний. Сам термин «ревматология» происходит от , означающего «поток, река», и логос, означающего «изучение» - древнего представления о возникновении подобных болезней. 

Предметом изучения ревматологии являются воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника и системные заболевания соединительной ткани (устаревшее название — коллагенозы). На другом полюсе дифференциальной диагностики заболеваний ревматологии находится травматология-ортопедия и гнойно-септическая хирургия (остеомиелит, миозит, гонорейный артрит, асептический артрит).

Ревматология также тесно сотрудничает с:
 эндокринологией (синдром Шарко при сахарном диабете, гиперкальциемический криз),
 нефрологией (нефрогенная подагра, нефрогенная остеомаляция, нефрогенный остеопороз),
 гематологией (в этих вопросах перекрестная дифференциальная диагностика наиболее сложна и часто требует дополнительных проб и исследований, так как многие заболевания крови могут давать, например острый лимфобластный лейкоз, клинику ювенильного ревматоидного артрита),
 кардиологией (ревматический эндокардит),
 сосудистой и флебологической хирургией,
 спортивной медициной (поражение мышц и опорно-двигательного аппарата у спортсменов), 
дерматологией (псориаз, псориатический артрит, разнообразные кожные проявления, заставляющие исключать васкулит, склеродермия и другие), 
гастроэнтерологией (артриты при воспалительных заболеваниях кишечника). 
опосредованно с другими системными специализациями:
 с инфектологией (в обоих случаях затрагивания инфекцией прямо (ревматоидный артрит, миозит, артроз) или опосредованно (нейроборрелиоз, болезнь Лайма, бруцеллёз, средиземноморская лихорадка, трихинеллёз, туберкулёз, дизентерия, стрептококковая) требуется высокая квалификация и подготовка специалистов),
 токсикологией (токсическая артропатия, миопатия, остеопатия миалгия, артралгия, отравления фосфором и фосфорорганическими соединения),
 иммунологией (в детальном изучении иммунных комплексов системных коллагенозов),
 онкологией, радиобиологией и  биофизикой (по этиопатогеническим факторам риска системных аутоиммунных заболеваний соединительной ткани, в данном случае речь обычно идёт о хронических или разовых контактах с ионизирующими излучениями в небольших дозах, не проводящих к тяжёлым хирургическим осложнениям) и неионизирующими (кварцевого, ультрафиолетового, холодового воздействия, что проводит четкую грань между этипатогеническим фактором риска с травматологией, где воздействие определяется характером силы, носит обычно разовый ударный характер и определяется характером силы (ожоги, термический тепловой удар или обморожение, лучевая травма, электрошок),
 спинальной неврологией (остеохондроз, кривошея, сколиоз),
 и нейрохирургией.

Ревматические болезни 
 

Ревматические болезни — это группа заболеваний, протекающих преимущественно с системным или локальным поражением соединительной ткани. К ним относятся болезни с преобладающим поражением суставов; васкулиты и диффузные болезни соединительной ткани; истинный ревматизм.

Также к ревматическим заболеваниям относятся:
 ревматоидный артрит;
 ревматический артрит;
 бурсит (заболевание околосуставных мягких тканей);
 синовит;
 болезнь Бехтерева;
 Болезнь Бехчета;
 острая ревматическая лихорадка;
 болезнь Лайма;
 подагрический артрит;
 острая ревматическая лихорадка;
 спондилёз;
 ювенильный ревматоидный артрит;
 приобретённые ревматические пороки сердца;
 феномен Рейно (поражение мелких артерий пальцев);
 синдром рейно;
 остеопороз;
 системная красная волчанка;
 системная склеродермия;
 смешанное заболевание соединительных тканей;
 дерматомиозит;
 артрозы;
 полиартриты;
 системные васкулиты.

Примечания

Ссылки 

 Американский колледж ревматологии
 Журналы по ревматологии на английском языке (включая бесплатный полнотекстовый доступ)
 Европейская лига против ревматических заболеваний (EULAR)
 Раздел Европейского общества детских ревматологов на русском языке
 Ревматологический институт Феррейна.

 

Ревматология